Александр Ванюков:
 Ванюков, Александр Иванович — советский и российский литературовед. Доктор филологических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
 Ванюков, Александр Николаевич (1912—1991) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.